Schatten der Vergangenheit steht für:

 Schatten der Vergangenheit (1919), deutscher Stummfilm
 Schatten der Vergangenheit (1936), österreichischer Spielfilm von Werner Hochbaum 
 Schatten der Vergangenheit (1946), französischer Spielfilm von Christian-Jaque 
 Schatten der Vergangenheit (1982), britischer Spielfilm von Alan Bridges 
 Schatten der Vergangenheit (1991), US-amerikanischer Thriller
 Schatten der Vergangenheit (1996), US-amerikanischer Fernsehfilm von Steven Schachter 
 Schatten der Vergangenheit (2010), deutscher Fernsehfilm, siehe Christiane Sadlo #Inga-Lindström-Reihe

Siehe auch:
 Darkness – Schatten der Vergangenheit, alternativ Blinded – Schatten der Vergangenheit
 Don’t Look Back – Schatten der Vergangenheit
 Helen Dorn: Schatten der Vergangenheit
 Marie Brand und die Schatten der Vergangenheit